Старгейт
Старгейт Атлантис